Otaif est un patronyme porté notamment par :

 Abdoh Otaif (né en 1984), footballeur saoudien ;
 Ahmed Otaif (né en 1983), footballeur international saoudien.